Лоре́тта (Loretta) — женское имя. Также может означать:

Имя 
См. Лоретта

Прочее 
  (род. 1971) — американский бейсболист.
  — астероид, открытый в 1974 году.

См. также 
 «Лоретта, или Красная печать» — повесть (1835) Альфреда де Виньи.
 Лорето
 Лоретти
 Лаура и Лора
 
 «» («Письмо Лоретте») — американский телесериал-антология (1953—1961).